Bei den 9. Indian Ocean Island Games 2015 () wurde auf Réunion ein Turnier im Fußball der Männer ausgetragen. An dem Wettbewerb nahmen zum zweiten Mal sieben Mannschaften teil, der Gastgeber von der Fußballauswahl Réunions konnte das Turnier mit einem Finalsieg über die Mannschaft aus Mayotte für sich entscheiden. Die Spiele fanden in den Stadien Baby-Larivière (Saint-André), Georges Lambrakis (Le Port) Jean-Allane (Saint-Benoît), Jean-Ivoula (Saint-Denis) und Michel Volnay (Saint-Pierre) statt.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Jeux des Iles de l'Océan Indien (Indian Ocean Games), in: rsssf.com, abgerufen am 26. August 2022 (englisch).

2015 Fussball
Indian Ocean Island Games
Fußball (Réunion)